Magnolia cordata désigne deux taxons différents :
Magnolia cordata Michx. ;
Magnolia cordata A. Gray.